Владимир Баньковский:
 Баньковский, Владимир Александрович (1860—?) — русский военный деятель, генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Баньковский, Владимир Иванович (1913—1977) — горный инженер (шахты трестов и комбинаты), рационализатор, журналист и редактор.